

Couleur 
 Gris, valeur d'intensité lumineuse.

Patronyme 
 José Victoriano Carmelo Carlos González-Pérez, connu sous le nom de Juan Gris, peintre espagnol qui s'est illustré notamment dans le mouvement Cubiste ;
 Charles-Édouard Jeanneret-Gris plus connu sous le nom de Le Corbusier ;
 Jean Antoine Arthur Gris, botaniste français.

Toponyme 
 Gris, un fleuve côtier de la Manche en France.

Divers 
 Gris : se dit d'un cheval dont la robe se dépigmente avec l'âge ;
 Le gris (tabac type Scaferlati).

Titres 
 Gris, jeu vidéo sorti en 2018.
 Gris, une chanson du rappeur Vald.

Autres déclinaisons

Homonymes spécifiques